Miasta we Francji:
 Marcy (Nièvre) – miasto w regionie Burgundia
 Marcy (Aisne) – miasto w regionie Pikardia
 Marcy (Rodan) – miasto w regionie Rodan-Alpy

Miasta w USA:
 Marcy – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida

Gminy w USA:
 Marcy (ang. Marcy Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Marcy (ang. Marcy Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida